Amerikai Egyesült Államok
 Green Park, város Missouri államban
 Green Park, önkormányzat nélküli település Pennsylvaniában
 Egyesült Királyság
 Green Park, park Londonban
 Green Park metróállomás, londoni metróállomás
 India
 Green Park, kerület Dél-Delhiben
 Kanada
 Green Park, Prince Edward Island